Kapustjany (ukrainisch ; russische Entsprechung Капустяны Kapustjany) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Kapustjany (Kamjanez-Podilskyj), Dorf im Rajon Kamjanez-Podilskyj, Oblast Chmelnyzkyj
 Kapustjany (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa, Oblast Poltawa
 Kapustjany (Hajssyn), Dorf im Rajon Hajssyn, Oblast Winnyzja